Оле́г Серге́евич Вла́сов (10 декабря 1984, Приладожский, Ленинградская область) — российский футболист, полузащитник.

Биография

Игровая карьера 
Первый тренер — Сергей Власов, отец игрока, выпускник института имени Лесгафта. С 8 лет — в школе «Смена». Через два года ушёл в колпинский «Ижорец», ещё через два года вернулся в «Смену», затем перешёл в «Кировец», потом выступал за областную команду, учился в техникуме. Начинал карьеру в 2001 году в любительском клубе «Пикалёво», выступал за раменский «Сатурн», куда перешёл из петербургского «Зенита» летом 2006 года. В 2008 году был на просмотре в футбольном клубе «Ростов», но в итоге клубы не сошлись в цене трансфера игрока. 25 июля 2008 года был дозаявлен «Тереком».

29 ноября 2014 года в составе «Мордовии» забил единственный мяч в игре против своего бывшего клуба «Зенита», которая окончилась сенсационной домашней победой саранчан над будущим чемпионом страны 1:0.

17 июня 2016 года подписал однолетний контракт с тульским «Арсеналом». В сезоне 2017/18 выступал за петербургское «Динамо». 2 июля 2018 появилась информация о переходе Власова в краснодарский «Урожай», но не проведя за команду ни одного матча, 31 августа подписал контракт с другим новообразованным клубом ПФЛ «Ленинградцем». В 11 играх забил один гол; по окончании сезона контракт не был продлён.

В апреле 2020 принял решение о завершении карьеры, но не исключил, что может её возобновить.

В июле 2020 года был на просмотре в клубе «Динамо СПб», принял участие в одной тренировке, но не стал игроком команды.

Тренерская карьера 
26 ноября 2020 года стал селекционером Академии «Зенита».

Достижения 
 «Зенит»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2003
 Обладатель Кубка российской премьер-лиги: 2003

 «Ленинградец»
 Победитель Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы Полномочного представителя Президента России в СЗФО: 2019

Статистика клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Зенит»
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Ленинградец»